Langemarck-Kaserne bezeichnet: 
 Langemarck-Kaserne (Bad Hersfeld) (Name bis 1945, danach McPheeters Barracks), ehemalige Wehrmachtskaserne in Bad Hersfeld
 Langemarck-Kaserne (Koblenz), ehemalige Kaserne in Koblenz
 Langemarck-Kaserne (Bielefeld) (Name bis 1945, danach Rochdale Barracks), ehemalige Wehrmachtskaserne in Bielefeld, Oldentruper Straße, 
 Langemarck-Kaserne (Göttingen), 1935 erbaute ehemalige Wehrmachtskaserne in Göttingen